Топчии — название населённых пунктов:

Болгария 
 Топчии — село в общине Разград Разградской области.

Украина 
 Топчии — село в Лебединском районе Сумской области.